Hartsock ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Hartsock (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Nancy Hartsock (1943–2015), US-amerikanische Philosophin,  Professorin für Politikwissenschaften und Frauenforschung